Доктор-Белисарио-Домингес () — топонимы в Мексике, названные в честь сенатора доктора Белисарио Домингеса (es).
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Хуарес.
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Эскуинтла.
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Лас-Маргаритас.
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Сокольтенанго.
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Тонала.
 Доктор-Белисарио-Домингес — деревня в штате Чьяпас, муниципалитет Маркес-де-Комильяс.
 Доктор-Белисарио-Домингес — муниципалитет в штате Чиуауа.